Le mot duplicate vient de l'anglais qui veut dire « faire un copie à l'identique ». Le système duplicate est employé par plusieurs jeux pour que plusieurs joueurs puissent participer en même temps - notamment le Scrabble, le bridge et les tournois de Des chiffres et des lettres, et être ainsi évalués sur les mêmes tirages, afin d'éviter un désavantage lié à des tirages plus favorables que d'autres.

Bridge duplicate, variante du jeu bridge
Scrabble duplicate, variante du jeu Scrabble
Duplicate (film), film bollywoodien sorti en 1998.
Duplicate content, concept utilisé dans l'optimisation pour les moteurs de recherche

Voir aussi 
 Duplication